USS Theodore Roosevelt — кораблі ВМС США.

 USS Theodore Roosevelt (ID-1478) — пасажирський пароплав, збудований у 1908 році. У 1918 році викуплений ВМС США та переобладнаний на військове транспортне судно. Проданий у 1919 році. Використовувався як цивільне судно до 1945 року. Розібраний у 1950 році.
 USS Theodore Roosevelt (SSBN-600) — підводний човен типу «Джордж Вашингтон». На службі протягом 1961-1982 років.
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71) — авіаносець типу «Німіц». Збудований у 1988 році. Станом на 2019 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни